Kőszáli-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Kőszáli-barlang, váci barlang.
 Kőszáli-barlang, a Tatár-árki-barlang másik neve.